Paul Whitehead (satiricus) (1710–1774), lid van Hellfire Club
 Paul Whitehead (kunstenaar), ontwerper van platenhoezen etc.
 Paul Whitehead, Amerikaans politicus, die in 2004 meestreed in de verkiezingen voor het  Huis van Afgevaardigden